Безопасность автомобиля — совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля направленных на сохранение здоровья человека.
 Пассивная безопасность автомобиля — направлена на снижение тяжести ДТП;
 Активная безопасность автомобиля — направлена на предотвращение ДТП;